Liesing heißen folgende geographischen Objekte:

 Liesing (Gemeinde Lesachtal), Katastralgemeinde von Lesachtal, Kärnten
 Liesing (Gemeinde Stockenboi), Katastralgemeinde von Stockenboi, Kärnten
 Liesing (Gemeinde Kammern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kammern im Liesingtal, Steiermark
 Liesing (Gemeinde Wald), Katastralgemeinde von Wald am Schoberpass, Steiermark
 Liesing (Wien), 23. Wiener Gemeindebezirk
 Liesing (Wiener Bezirksteil), Katastralgemeinde von Wien, Bezirksteil von Liesing, ehemaliger Vorort

Flüsse:
 Liesing (Schwechat), linker Seitenfluss der Schwechat in Wien und Niederösterreich
 Liesing (Mur), linker Seitenfluss der Mur bei St. Michael, Steiermark

Siehe auch:
 Liesingberg
 Liesingau
 Leasing